Но́во-Тро́ицкое — деревня в Торопецком районе Тверской области. Административный центр Василёвского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 7,5 км к северо-востоку от районного центра Торопец. Северная часть Ново-Троицкого примыкает к озеру Яссы.

Этимология 
Первая часть названия деревни, «Ново» указывает на то, что селение возникло как перенесённое или выделившееся из прежнего. Вторая часть «Троицкое» по церкви в честь праздника Святой, так как в деревне ранее находилась Троицкая церковь.

Климат 
Деревня, как и весь район, относится к умеренному поясу северного полушария и находится в области переходного климата от океанического к материковому. Лето с температурным режимом +15…+20 °С (днём +20…+25 °С), зима умеренно-морозная −10…−15 °С; при вторжении арктических воздушных масс до −30…-40 °С.

Среднегодовая скорость ветра 3,5—4,2 метра в секунду.

Улицы 
Уличная сеть деревни представлена двумя улицами:
 Озёрная улица
 Сосновая улица

История 
На карте Федора Шуберта — село Ново-Троицкое.

В селе была построена каменная Троицкая церковь, освящена в 1725. В настоящее время церковь не сохранилась.

На карте РККА 1923—1941 годов обозначена деревня Ново-Троицкое. имела 10 дворов.

Инфраструктура 
В Ново-Троицком находятся:
 Администрация Василёвского сельского поселения
 Начальная школа
 Магазины
 Сельский Дом Культуры
 Почта
 Библиотека — открыта в 1966 году в Василёве, в деревню Ново-Троицкое переведена 5 октября 2004 года.

Население 

В 2002 году население деревни составляло 448 человек.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от жителей.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
  администрации Василевского сельского поселения.
 

Населённые пункты Торопецкого района